– japoński skoczek narciarski. Indywidualny złoty i srebrny medalista olimpijski z 2022. Srebrny medalista indywidualny mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym ze skoczni dużej z 2023, brązowy medalista w drużynie męskiej z 2019. Zdobywca Pucharu Świata w sezonach 2018/2019  i 2021/2022 oraz trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej w sezonie 2019/2020. Zwycięzca 67. Turnieju Czterech Skoczni (trzeci w historii zwycięzca wszystkich konkursów jednego turnieju) i 70. Turnieju Czterech Skoczni. Zwycięzca Willingen Five 2019, Raw Air 2019, Planica 7 (2019), Titisee-Neustadt Five 2020 oraz Pucharu Świata w lotach 2018/2019. Indywidualny oraz drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów 2016, medalista mistrzostw kraju. Rekordzista Japonii i Azji w długości skoku narciarskiego (252,0 m).

Jego rodzeństwo: bracia Junshirō i Tatsunao oraz siostra Yūka, również uprawia skoki narciarskie.

Przebieg kariery

Lata 2013–2017 
We wrześniu 2013 w Râșnovie zadebiutował w zawodach FIS Cup, w swoim drugim starcie odnosząc zwycięstwo. W styczniu 2015 wystąpił w Pucharze Kontynentalnym w Sapporo, zajmując 26. i 22. miejsce. W 2014 i 2015 startował w konkursach skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, indywidualnie zajmując kolejno 40. i 30., a drużynowo – 11. i 6. miejsce.

Kilkukrotnie zgłoszony został do zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego 2015, we wszystkich zajmując miejsca poza trzydziestką. W styczniu 2016 został powołany do kadry japońskiej na zawody Pucharu Świata w Zakopanem. 23 stycznia wystąpił w konkursie drużynowym, w którym reprezentacja Japonii zajęła 8. miejsce, natomiast 24 stycznia, w swoim debiucie w zawodach indywidualnych cyklu, Kobayashi zajął 7. miejsce. 23 lutego tego samego roku zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, a następnego dnia powtórzył ten wynik w konkursie drużynowym.

W Letnim Grand Prix 2016 trzykrotnie zajmował miejsca w najlepszej dziesiątce. Przez całą zimę 2016/17 startował w Pucharze Świata, ani razu nie zdobywając punktów. Wystąpił też na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, zajmując 7. miejsce w konkursie drużynowym.

Sezon 2017/2018 
27 sierpnia 2017 zajął 2. miejsce w konkursie Letniego Grand Prix w Hakubie. Na Mistrzostwach Japonii 2017 zdobył srebrny medal na skoczni normalnej i brązowy na skoczni dużej.

W sezonie 2017/2018 Pucharu Świata począwszy od końca grudnia regularnie zdobywał punkty. Najwyżej klasyfikowany był w marcu 2018 w Lahti, gdzie zajął 6. miejsce. Kilka innych konkursów kończył na pozycjach w drugiej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej cykl zakończył na 24. lokacie ze 187 punktami. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, zajmując 16. miejsce. Wystartował również na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018. Konkursy indywidualne ukończył na 7. (skocznia normalna) i 10. (skocznia duża) pozycji, zaś zawody drużynowe na 6. miejscu. W kwalifikacjach do zawodów na skoczni dużej ustanowił nowy rekord skoczni w Pjongczangu, uzyskując odległość 143,5 m.

Sezon 2018/2019 
W ramach Letniego Grand Prix 2018 dwukrotnie zwyciężył w konkursach w Hakubie, a miejsca w najlepszej dziesiątce zajmował również w Râșnovie.

18 listopada 2018 zajął 3. miejsce w otwierających sezon 2018/2019 Pucharu Świata zawodach w Wiśle, tym samym po raz pierwszy stając na podium indywidualnego konkursu cyklu. 24 listopada zwyciężył w zawodach Pucharu Świata w Ruce, dzień później również zajął pierwsze miejsce. W grudniu zajął 3. i 1. pozycję w zawodach cyklu w Niżnym Tagile, zwyciężył też w drugim konkursie w Engelbergu. W 67.Turnieju Czterech Skoczni Japończyk zwyciężył we wszystkich czterech konkursach. Został trzecim zawodnikiem w historii (po Svenie Hannawaldzie i Kamilu Stochu), który uzyskał taki rezultat.

W styczniowych zawodach Pucharu Świata zwyciężył jeszcze w pierwszym konkursie w Val di Fiemme i był trzeci w drugim w Sapporo. Poza tym najniżej klasyfikowany był na 7. pozycji. 1 lutego 2019 na mamuciej skoczni w Oberstdorfie zajął, najgorszą w sezonie w ramach Pucharu Świata, 14. lokatę, ale dzień później na tym samym obiekcie zwyciężył. 10 lutego był 2. w zawodach w Lahti. W konkursach Willingen Five 2019 zajął kolejno 3. i 1. miejsce. Odniósł też zwycięstwo w całym turnieju. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 indywidualnie zajął 4. miejsce na skoczni dużej i 14. na normalnej; w obu konkursach zajmował miejsca w czołowej trójce po pierwszej serii. W drużynie męskiej, wraz z Yukiyą Satō, Daikim Itō i Junshirō Kobayashim, zdobył brązowy medal, natomiast zawody drużyn mieszanych ukończył na 5. pozycji.

W ramach Raw Air 2019 zajął kolejno 5. miejsce w Oslo, 3. w Lillehammer, 1. w Trondheim i 2. w Vikersund. Zwyciężył tym samym w całym turnieju, o 2,9 pkt wyprzedzając Stefana Krafta. Na zakończenie sezonu zajął 2. i 1. miejsce w Planicy i zwyciężył w Planica 7. Sezon zakończył z 13 zwycięstwami i łącznie 21 miejscami na podium Pucharu Świata. Zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu, z 2085 punktami o 736 wyprzedzając drugiego Krafta. Zdobył również Małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w lotach narciarskich 2018/2019.

Sezon 2019/2020 
Wystąpił w czterech konkursach Letniego Grand Prix 2019. W sierpniu 2019 dwukrotnie zwyciężył w zawodach w Hakubie. Na Mistrzostwach Japonii w Skokach Narciarskich 2019 zwyciężył w zawodach na skoczni dużej i zajął 3. miejsce na normalnej.

Od początku sezonu 2019/2020 Pucharu Świata zajmował pozycje w czołowej dziesiątce. Na podium po raz pierwszy stanął w czwartym konkursie sezonu – 8 grudnia 2019 w Niżnym Tagile zajął 3. miejsce. 15 grudnia w Klingenthal zwyciężył i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. W kolejnych zawodach, rozgrywanych 21 grudnia w Engelbergu zajął 4. miejsce i stracił pozycję lidera na rzecz Stefana Krafta, ale dzień później zwyciężył i odzyskał żółtą koszulkę. Wygrał również w otwierającym 68. Turniej Czterech Skoczni konkursie w Oberstdorfie. W pozostałych zajął kolejno 4., 14. i 7. miejsce.

11 stycznia 2020 po zajęciu najsłabszej w sezonie, 26. lokaty w konkursie w Predazzo Kobayashi stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na rzecz Karla Geigera. W kolejnych tygodniach nadal regularnie kończył zawody w pierwszej dziesiątce. 18 i 19 stycznia zajął kolejno 3. i 2. pozycję w zawodach w Titisee-Neustadt i odniósł zwycięstwo w turnieju Titisee-Neustadt Five 2020. W lutym 2020 był 3. w drugim konkursie w Sapporo oraz 2. w drugich zawodach w Bad Mitterndorf. W marcu zajął 2. miejsce w Raw Air 2020. Konkursy indywidualne turnieju kończył na 9. i 4. lokacie. W sezonie 2019/2020 Pucharu Świata ze 1178 punktami znalazł się na 3. miejscu klasyfikacji generalnej, o 481 punktów za Kraftem i 341 za Geigerem, a o 9 przed czwartym Dawidem Kubackim.

Sezon 2020/2021 
W rozgrywanych w listopadzie i grudniu 2020 zawodach Pucharu Świata zajmował głównie miejsca w drugiej dziesiątce. Najwyżej w tym okresie sklasyfikowany był na 12. miejscu, w pierwszym konkursie w Niżnym Tagile. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020, na których zajął 19. pozycję indywidualnie oraz 5. w drużynie. Począwszy od stycznia 2021 zaczął w Pucharze Świata zajmować lokaty w najlepszej dziesiątce, w najlepszym występie w tym miesiącu, w zawodach w Zakopanem, zajmując 6. miejsce.

13 lutego 2021 zwyciężył w indywidualnych zawodach Pucharu Świata w Zakopanem, a 19 lutego powtórzył ten wynik w konkursie w Râșnovie. Następnie wystartował na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie zajął 12. miejsce na skoczni normalnej oraz 34. na dużej, na której upadł przy skoku w pierwszej serii. W drużynie mieszanej zajął natomiast 5., a w męskiej – 4 pozycję. W marcowych zawodach Pucharu Świata w Planicy w pierwszym konkursie indywidualnym zwyciężył, a w dwóch kolejnych zajął 2. lokatę. Sezon 2020/2021 Pucharu Świata zakończył na 4. miejscu w klasyfikacji generalnej z 919 punktami, a Puchar Świata w lotach narciarskich 2020/2021 ukończył na 2. pozycji.

Sezon 2021/2022 
W ramach Letniego Grand Prix 2021 wystąpił w dwóch ostatnich konkursach. W zawodach w Hinzenbach zajął 2. miejsce, a w Klingenthal zwyciężył. Na Mistrzostwach Japonii 2021 zdobył złoty medal zarówno na normalnej, jak i na dużej skoczni.

Sezon 2021/2022 Pucharu Świata rozpoczął 20 listopada 2021 od 2. miejsca w Niżnym Tagile. W kolejnym konkursie został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach. Tydzień później w Ruce zwyciężył w pierwszym konkursie, a w drugim nie wystąpił z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Do startów w cyklu powrócił w Klingenthal, gdzie zajął 7. i 1. miejsce. W Engelbergu w pierwszym konkursie zajął 2. pozycję, a dzień później zwyciężył. W ramach 70. Turnieju Czterech Skoczni wygrał w pierwszych trzech zawodach, a w ostatnim konkursie zajął 5. miejsce. Zwyciężył tym samym w całym turnieju. Po zawodach w Garmisch-Partenkirchen objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W kolejnych konkursach Pucharu Świata na początku stycznia 2022 zajmował 4. i 5. miejsca. Po pierwszych zawodach w Titisee-Neustadt stracił prowadzenie w cyklu na rzecz Karla Geigera. Odzyskał je po pierwszym konkursie w Willingen, w którym zwyciężył, ale dzień później był 4. i ponownie znalazł się w klasyfikacji za Geigerem. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Zdobył na nich złoty medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej oraz srebrny na skoczni dużej. W drużynie mieszanej był 4., a w zespole męskim zajął 5. pozycję.

W kolejnych zawodach Pucharu Świata, rozgrywanych w Lahti, zajął 7. lokatę, a następnie zwyciężył i znów objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W ramach Raw Air 2022 zajął 2. miejsce w Lillehammer oraz 6. i 7. w Oslo. W turnieju sklasyfikowany został na 3. pozycji. Wystartował na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2022. Zajął na nich 13. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie. W ostatnich konkursach Pucharu Świata zajął 10., 6., 5. i 8. pozycję. Pozwoliło mu to po raz drugi w karierze zdobyć Kryształową Kulę. Z 1621 punktami w klasyfikacji generalnej o 106 wyprzedził Geigera.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Kobayashiego na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Kobayashiego na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Kobayashiego na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Kobayashiego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Japońscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Zdobywcy Pucharu Świata w skokach narciarskich
Triumfatorzy Turnieju Czterech Skoczni
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023
Ludzie urodzeni w Hachimantai
Urodzeni w 1996